Abîme est l'orthographe la plus courante. Abime est l'orthographe recommandée par la réforme de 1990. Abyme est une variante orthographique désuète, mais qui subsiste dans l'expression en abyme et dans les toponymes. Abysme est une variante archaïque, qui ne subsiste plus que sous la forme en abysme (variante de la précédente).

Sens propre et sens figurés 
Au sens propre, un abîme est un gouffre très profond.

Abîme peut aussi désigner :
 abîme, dans un contexte religieux, un synonyme d'enfer ;
 abîme, au sens figuré, une difficulté qui semble insurmontable (un abîme de perplexité, par exemple) voire, par extension, une extrême abondance (un abîme de science est un homme très savant) ;
 abîme, dans le contexte de la philosophie religieuse, une métaphore employée pour signifier la profondeur sans limite ou la parfaite obscurité de Dieu ou du principe de toute chose ;
 abyme (moins souvent, abîme), en héraldique, le centre de l'écu ;
 pièce en abyme, en héraldique, une pièce située au centre de l'écu ; comme cette pièce a elle-même souvent la forme d'un écu, l'expression a pris le sens dérivé suivant en art et en littérature ;
 mise en abyme (ou en abysme, plus rarement en abîme), un procédé consistant à représenter une œuvre dans une œuvre similaire, par exemple dans les phénomènes de « film dans un film », ou encore en incrustant dans une image cette image elle-même.

Toponyme 

 abîme de Bramabiau, une cavité d'où surgit une rivière souterraine, à Saint-Sauveur-Camprieu (Gard, France) ;
 abymes de Myans,une zone dévastée en 1248 par l'éboulement du Mont Apremont (aujourd'hui Mont Granier) en Savoie, et qui tua environ  ;
 Les Abymes, une commune de Guadeloupe.

Œuvres de fiction 

 Abyme, un roman de Mathieu Gaborit, en deux tomes (1996 et 1997) ;
 Abîmes, un film américain réalisé par David Twohy, sorti en 2002.

Autres 
 Abime ou Abim, l'un des sept fils Maccabées de la tradition chrétienne
 Abymes, un cru de vin blanc sec du vignoble de Savoie
 Titre d'ouvrage :

Notes et références

Voir aussi 
 Abysse